Sibthorp är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Sibthorp (1783–1855), brittisk politiker
 Humphry Sibthorp (1713–1797), brittisk botanist
John Sibthorp (1758–1796), engelsk botanist
 Robert Sibthorp (död 1662), engelsk präst

Engelska efternamn